O Shirak Football Club (Arménio: Շիրակ Ֆուտբոլային Ակումբ - Shirak Futbolayin Akumb), é um clube profissional de futebol arménio com sua casa na cidade de Gyunri. O estádio do Shirak FC é o Gyumri City Stadium.

História 

O Shirak FC foi fundado em 1958. Durante os anos 70, o clube jogou com o nome de Olympia. Eles jogavam na 2° Divisão Soviética até a independência da Armênia em 1991. O estádio do time é o Gyumri City Stadium com capacidade para 3000 pessoas, a última reforma no estádio foi em 1999. O clube é um dos mais antigos da Armênia e tem produzido jogadores talentosos. Dois exemplos de jogadores famosos que atuaram pelo clube Artur Petrosyan e Harutyun Vardanyan, ambos ganharam reputação invejável como jogadores talentosos e defenderam a Seleção Armena de Futebol.

O clube é o segundo que mais ganhou títulos nacionais, tendo conquistado 3 Campeonatos Arménios e 3 Supercopas, no entanto dificuldades financeiras nos últimos anos tem atuado sobre as últimas más atuações no Campeonato Arménio, tendo conquistado na última temporada somente um 6° lugar.

O Shirak participou de 3 ligas continentais diferentes: Liga dos Campeões da UEFA, Copa da UEFA, e Taça Intertoto da UEFA.

Conquistas 
 Armenian Premier League: 4
(1992, 1994, 1999, 2012-13)

 Copa Independência da Armênia: 2
(2011-12, 2016-17)

 Supercopa da Armênia: 5
(1996, 1999, 2003, 2013, 2017)

O Shirak FC em competições européias

Elenco atual

Jogadores notáveis 

 Arthur Petrosyan
 Harutyun Vardanyan
 Karen Aleksanyan
 Armen Tigranyan
 Hrayr Mkoyan
 Sargis Karapetyan

Ligações externas 
 Website Não Oficial

Clubes de futebol da Armênia
Clubes de futebol fundados em 1958